Viggo Jensen (1874–1930) – duński sztangista, gimnastyk, lekkoatleta i strzelec, mistrz olimpijski
 Viggo Jensen (1886–1973) – duński malarz
 Viggo Jensen (1921–2005) – duński piłkarz, olimpijczyk
 Viggo Jensen (ur. 1947) – duński piłkarz